Лесли Лебковиц (), ранее Лесли Фаулер (; родилась в 1946 году, в Канберре, в Австралии (по другой версии в Лондоне, в Великобритании)) — австралийская поэтесса и писательница, лауреат «Премии Дэвида Кэмпбелла» за 2007 год и «Поэтической премии Австралийской столичной территории» за 2013 год.

Творческая деятельность 

До занятия литературой Лесли Лебковиц работала преподавателем английского языка, литературы и психологии, журналистом и психотерапевтом. Впервые к литературной деятельности она обратилась в 1998 году, когда получила первый грант на издание своего поэтического сборника. Дебют Лесли Лебковиц состоялся в 2001 году. Её первый поэтический сборник «Пересекая небо» () вышел в издательстве «Файф Айсландс Пресс» () в серии «Новые поэты». В том же году в издательстве «Мокингбёрд» () она опубликовала сборник коротких рассказов «Мóя волосы матери» (). Обе книги вышли под псевдонимом «Лесли Фаулер».

Кроме поэзии и прозы, Лесли Лебковиц занимается и переводами. Её первой работой в этой области стал перевод с языка пали цикла буддийских стихов «Действительный путь вещей» (), над которым она работала вместе с филологами Тамарой Дитрих и Примосом Пеценко. Он был издан Фондом буддийского образования в 2006 году.

В 2007 году поэтесса получила «Премию Дэвида Кэмпбелла» за свои стихотворения. Она стала одной из ста поэтов и писателей Канберры, чьи произведения были включены в юбилейное издание, выпущенное Австралийской столичной территорией в 2012 году в честь столетия Канберры. Её работы вошли в несколько антологий. Стихотворения поэтессы были написаны на автобусах и стали частью программы общественного искусства в Канберре.

В 2014 году за поэму «Стихи Петрова»  () Лесли Лебковиц была удостоена главного приза «Поэтического конкурса Австралийской столичной территории». Произведение вышло в издательстве «Питт Стрит». За основу поэмы взята реальная история советского разведчика-ренегата, произошедшая в 1954 году. Поэтесса изобразила внутренний мир главного героя внутри тоталитарной системы и его любовь к жене, такой же разведчице-ренегатке.

В 2014 году Лесли Лебковиц начала работу над эссе о буддийской аскетике, ради которой получила временное посвящение в буддийские монахини. Ежегодно она проводит несколько месяцев в Непале. В Канберре поэтесса возглавляет группу по медитации.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Лесли Лебковиц 
 Лесли Лебковиц на сайте Pitt Street Poetry 
 Лесли Лебковиц на сайте Aust Lit 
 Лесли Лебковиц на сайте Act Writers Showcase 

Поэтессы Австралии
Писательницы Австралии
Переводчики Австралии
Поэтическая премия Австралийской столичной территории